Олите ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 83,20 км². Население — 3435 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Главная достопримечательность Олиты — замок королей Наваррских, выстроенный в XV веке для Карла Благородного и после нескольких веков запустения восстановленный при Франко.

Города-побратимы 
  Артез-де-Беарн (Франция, с 1997)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры